Mała Skałka – porośnięty lasem skalisty pagór we wsi Bębło
 Mała Skałka – skała w rezerwacie przyrody Pazurek